Клокочи могу бити:

 Клокочи (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Клокочи (Семили), насељено мјесто у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република